Le régiment de Condé-dragons est un régiment de cavalerie français d'Ancien Régime créé en 1665 sous le nom de régiment de Condé-cavalerie devenu sous la Révolution le  de dragons.

Création et différentes dénominations 

  : levée du régiment de Condé cavalerie
  : réorganisé par incorporation du régiment de Lautrec cavalerie
  : transformé en dragons, le régiment de Condé dragons
  janvier 1791 : renommé  de dragons' 1814 : renommé régiment des dragons du Roi
  : renommé  de dragons
  : licencié

 Équipement 
 Étendards 
6 étendards de « ſoye ventre de biche, Soleil d’or au milieu, les armes de Condé & fleurs de lys d’or aux coins, & frangez d’or ».
expertisé par Bertrand Malvaux, le guidon du régiment Condé-dragons est conservé au musée de l'Armée depuis 2018.

 Habillement 

 Historique 
 Mestres de camp et colonels 

 1665 : Jean de Coligny, comte de Saligny
  : Jean, comte de Coligny
  : N. du Caylar de Saint-Bonnet, marquis de Toiras
  : N., marquis de Cérisy
  : N. de Rochechouart, marquis de Montpipeau 
 1715 : N., prince de Bournonville
  : Louis Charles, marquis de Gouffier, brigadier le , maréchal de camp le 
  : Jean de La Guiche de Sivignon, comte de La Guiche, brigadier le , déclaré maréchal de camp en  par brevet du , lieutenant-général le 
  : Amable Charles, chevalier de La Guiche
  : Pierre Joseph de Foix, comte de Toulouse-Lautrec 
  : Hercule Philippe Étienne de Baschi, comte du Cayla
  : Arinal François, comte de Jaucourt

  : Emmanuel de Grouchy, maréchal de France en 1831, † 
  : N. Colomb
  : Louis Cloquet de Vrigny
  : Étienne Leclerc
  : Humbert Richer
  : François Macquart
  : Raymond Gaspard Bonardy de Saint-Sulpice 
  : Jacques Marguerite Étienne de Fornier de Fénérolles
  : Ythier Sylvain Privé
  : Pierre Ismert
  : Laurent Hoffmayer
  : N. Laval
  : Auguste François Marie Rapatel
  : N. Dubessy
  : François Joseph Planzeaux

 Campagnes et batailles 
 1760: Bataille de Corbach
Le  de dragons a fait les campagnes de 1792 à 1793 à l’armée du Nord ; 1794 à l’armée de l’Ouest. Ce régiment prit une part brillante à la bataille de Nerwinde, le .

Il a fait les campagnes des ans IV et V à l’armée de Sambre-et-Meuse ; an VI aux armées de l’Ouest et de Mayence ; an VII aux armées de Mayence et du Danube ; ans VIII et IX à l’armée du Rhin. Faits d’armes : affaire de Bamberg, le .

Campagnes des ans XII et XIII à la  de réserve de cavalerie ; an XIV à la Grande Armée ; 1806 et 1807 au corps de réserve de cavalerie de la Grande Armée ; de 1808 à 1812 à l’armée d’Espagne ; 1813 à l’armée d’Espagne et au corps d’observation de Bavière ; 1814 au  de cavalerie de la Grande Armée et garnison de Dantzig ; 1815 à la  de réserve de cavalerie.

 Quartiers 
Bourges en 1781 voir Etat Militaire
 Lamballe

 Notes et références 

 Annexes 
 Bibliographie 
 Cinquième abrégé de la carte générale du militaire de France, sur terre et sur mer - Depuis  jusqu’en , Pierre Lemau de La Jaisse, Paris 1739
 Chronique historique-militaire, Pinard, tomes 6 et 7, Paris 1763 et 1764

 Article connexe 
  de dragons – nucléaire, biologique et chimique (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Condé dragons)

 Liens externes 
 Historique « Susane » du régiment de dragons de Condé, sur le site http://www.ancestramil.fr
 Planche de cavalerie dite légère, française et étrangère de Régiments sous Louis XV'', de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr/P_Centrale.htm sur l’Ancien Régime (voir  Condé)

Unité militaire sous l'Ancien Régime
Unité de cavalerie française dissoute